Die Hewlett-Packard Trophy 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Hilversum. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 4. bis 10. November 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Hilversum